Hannula kan syfta på:

Personer
Heidi Hannula, finländsk friidrottare
Joose Olavi Hannula, finländsk militär
Mika Hannula, svensk ishockeyspelare
 Simo Hannula (1932–2016), finländsk grafiker och målare
 Uuno Hannula (1891–1963), finländsk tidningsman och politiker

Geografi
En ort i Finland, se Hannula (ort)

Finska efternamn